Ола Виген Хаттестад (; 19 апреля 1982, Ашим, Эстфолл) — норвежский лыжник, Олимпийский чемпион 2014 года в спринте, двукратный чемпион мира.

На данный момент проживает в городе Орие.

Личная жизнь 
Женат на словенской лыжнице Кате Вишнар. У пары двое детей — сын Людвиг (род. 24 ноября 2015) и дочь Лара (род. 5 июня 2021).

Спортивная карьера 
На международной арене впервые появился в декабре 2001 года. С 2004 года стал ярко выраженным спринтером. Он 8 раз выигрывал этапы Кубка Мира в спринте, 1 раз в командном спринте. Пик его карьеры пришёлся на Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2009 в Либереце. Там он выиграл два «золота». Первое — в спринте «коньком», второе — в командном спринте «классикой».

На чемпионате мира 2011 года Хаттестад завоевал серебро в командном спринте, а в 2015 году в Фалуне стал 3-м в личном спринте.

Последний раз выходил на старт в Кубке мира в декабре 2016 года.

Призовые места на этапах кубка мира

1-е место 
 Спринт
 12 марта 2009, Тронхейм, Норвегия
 13 февраля 2009, Вальдидентро, Италия
 25 января 2009, Отепя, Эстония
 20 декабря 2008, Дюссельдорф, Германия
 14 декабря 2008, Давос, Швейцария
 29 ноября 2008, Куусамо, Финляндия
 5 марта 2008, Драммен, Норвегия
 15 февраля 2007, Чанчунь, Китай
 Командный спринт
 21 декабря 2008, Дюссельдорф, Германия

2-е место 
 Спринт
 7 марта 2009, Лахти, Финляндия
 16 января 2009, Уистлер, Канада
 23 января 2008, Кэнмор, Канада
 16 декабря 2007, Рыбинск, Россия

3-е место 
 Спринт
 1 марта 2008, Лахти, Финляндия
 10 февраля 2008, Отепя, Эстония
 11 декабря 2005, Вернон, Канада
 16 марта 2005, Гётеборг, Швеция

Зачёт кубка мира

Общий зачёт 
 2004-2005 — 28-е место (182 очка)
 2005-2006 — 42-е место (129 очков)
 2006-2007 — 30-е место (177 очков)
 2007-2008 — 14-е место (450 очков)
 2008-2009 — 3-е место (792 очка)

Зачёт по спринтерским видам 
 2004-2005 — 9-е место (182 очка)
 2005-2006 — 16-е место (129 очков)
 2006-2007 — 9-е место (177 очков)
 2007-2008 — 1-е место (450 очков)
 2008-2009 — 1-е место (792 очка)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам